Old Man River può riferirsi ai seguenti significati:

 Oldman River – fiume canadese
 Old Man River – nomignolo dato al fiume Mississippi negli Stati Uniti
 Old Man River – cantante australiano
 Old Man River – brano musicale della cantante country Reba McEntire
 Ol' Man River – brano del musical Show Boat